Алекперов Вагіт Юсуфович — російський підприємець і управлінець, президент і співвласник нафтової компанії Лукойл.
 Вугар Алекперов — азербайджанський боксер, бронзовий призер літніх Олімпійських ігор 2000 року.
 Камал Алекперов — азербайджанський і радянський скульптор, заслужений художник Азербайджану.
 Фуад Алекперов — азербайджанський правозахисник та політичний активіст, політичний коментатор, фотожурналіст і шахіст.
 Шахмар Алекперов — азербайджанський актор і кінорежисер, народний артист Азербайджану.

Див. також 
 7222 Алекперов — астероїд.